Володимир Дюдя - професійний трековий велогонщик. 
 дюдя - те ж саме, що й холод